

Nobleza 
Carlos de Austria o Carlos de Habsburgo puede referirse a:
 Carlos de Austria (1500-1558), rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico;
  Carlos de Austria (1540-1590), archiduque de Austria, duque de Estiria, de Carintia y de Carniola y conde de Goritz, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Fernando I y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia
 Carlos de Austria (1545-1568), príncipe de Asturias. Caracterizado por su formación débil y enfermiza, hijo de Felipe II y su primera esposa María de Portugal;
 Carlos de Austria (1607-1632), infante de España, quinto hijo de Felipe III y Margarita de Austria;
 Carlos de Austria (1661-1700), rey de España;
 Carlos de Austria (1685-1740), emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1711 hasta 1740 y pretendiente al trono español durante la Guerra de Sucesión Española;
  Carlos I de Austria y IV de Hungría (1887-1922), último emperador de Austria y rey de Bohemia, último rey de Hungría y rey de Croacia (Beato Carlos de Austria).

Personas 
Carlos de Austria es el nombre de:

 Carlos de Austria (1978-) actor y cantante español.